Александр Окунь:
 Окунь, Александр Леонидович (род. 1942) — советский, американский театральный художник, сценограф.
 Окунь, Александр Нисонович (род. 1949) — советский и израильский художник, журналист, теле- и радиоведущий.